Turistička funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume.

Turističku funkciju imaju sve šume koje svojim položajem, izgledom i rekreacijskom ulogom utječu na turistički promet. Park-šume uz središte grada vrijednije su i s ekološkog stajališta i sa socijalnog, u odnosu na one perifernije.

Izvori 
 Matić, Slavko; Prpić, Branimir: PROGRAM NJEGE, OBNOVE I ODRŽAVANJA, TE EKOLOŠKE I SOCIJALNE FUNKCIJE PARK-ŠUMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA. Izvorni znanstveni članak. Šumarski list br. 5-6, CXXI ( 1997). str. 238. Sadržaj prenesen sa stranica Šumarskog lista uz dopuštenje.

Šumarstvo